De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1976 werd in het weekend van 10 en 11 januari 1976 gehouden op de IJsstadion Stadspark in Groningen. Kampioenen werden Sijtje van der Lende en Hans van Helden.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1976
Langebaanschaatsen in 1976
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)